U slavenskoj mitologiji Java je realna hipostazija bića. Njeno oličenje je objektivan, vidljiv, realan, materijalni svijet, to jest ono što je izvan ljudske ličnosti. Odavde potječu riječi: »javno«, »na javi«, »javiti se«, »javljanje«. 

vidi:
Slavenska mitologija

Slavenska mitologija